Карл Фридрих Хун (; 1 октября 1852,  — 11 апреля 1914, ) — немецкий биолог.

Биография 
Изучал зоологию в Лейпцигском университете, после работал в Кёнигсберге и Вроцлаве. Получил звание профессора биологии в 1892 году в родном университете.

Карл Хун был инициатором и руководителем немецкой глубоководной экспедиции, стартовавшей 1 августа 1898 года в Гамбурге. Учёный посетил острова Буве, Кергелен и некоторые другие в морях Субантарктики и прибыл обратно в Гамбург 30 апреля 1899 года.

Зоолог специализировался на изучении головоногих и планктона. Карл Хун открыл и описал уникального моллюска — .

Награды 
  Медаль Котениуса (1911)

Работы 
 Die Ctenophoren des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte: eine Monographie. Fauna und Flora des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte hrsg. von der Zoologischen Station zu Neapel, 1: XVIII, 313 S., Stazione Zoologica Napoli, Leipzig: Engelmann, 1880
 Katechismus der Mikroskopie. Webers illustrierte Katechismen. 138 S., Leipzig: S.Weber, 1885
 Die pelagische Thierwelt in grösseren Meerestiefen und ihre Beziehungen zu der Oberflächenfauna. Bibliotheca Zoologica 1 (1): 66 S., Cassel: Fischer, 1887
 Die Beziehungen zwischen dem arktischen und antarktischen Plankton. 64 S., Stuttgart: Nägele, 1897
 Aus den Tiefen des Weltmeeres. 1. Auflage, 549 S., Jena: Fischer, 1900
 Aus den Tiefen des Weltmeeres. 2. Auflage, 592 S., Jena: Fischer, 1903
 Die Cephalopoden T. 1: Oegopsida. Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefseeexpedition auf dem Dampfer Valdivia 1898—1899, 18(1), Jena: Fischer, 1910
 Die Cephalopoden T. 2: Myopsida, Octopoda. Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefseeexpedition auf dem Dampfer Valdivia 1898—1899, 18(2), Jena: Fischer, 1910

Примечания 

Зоологи Германии
Ректоры Лейпцигского университета
Члены Леопольдины
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Члены Баварской академии наук
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Малакологи Германии